Де́тская Но́вая волна́ 2013 (; ) — шестой ежегодный международный конкурс юных исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна», финал которого проходил с 18 по 20 августа 2013 года в международном центре «Артек» в Крыму. Прямая трансляция фестиваля не осуществлялась, теле-версию конкурса телеканал «Россия-1» показал с 23 по 25 августа 2013 года.

Участники

Формат

Ведущие 
Ведущими конкурса вновь стали Лера Кудрявцева, Доминик Джокер, Иван Дорн, Кристина Светличная и Кристина Чакветадзе, София Долганова, София Лапшакова, Липа. Также к составу ведущих присоединились Павел Артёмов и Стас Костюшкин.

Состав жюри 
В состав жюри вошло 10 человек:

  Игорь Крутой (Председатель)
  Сергей Лазарев
  Джамала
  Ани Лорак
  Ирина Дубцова
  Вера Брежнева
  Тимур Родригез
  Константин Меладзе
  Юлия Савичева
  Алессандро Сафина

Первый конкурсный день

Второй конкурсный день

Победители 
 1-е место: София Тарасова (Украина)
 2-е место: Паулина Скрабите (Литва)
 2-е место: Диана Хитарова (Россия)
 3-е место: Сабина Мустаева (Узбекистан)
 4-6. Катрина Паула Диринга (Латвия)
 4-6. Назарий Стинянский (Украина)
 4-6. Шпроты (Украина)
 7. Софья Федорова (Россия)
 8-9. Зинаида Куприянович (Беларусь)
 8-9. Ираклий Инцкирвели (Грузия)
 10. Болат Батырбаев (Казахстан)
 11-12. Элина Чолахян (Армения)
 11-12. Влад Костарев (Россия)
 13. Суада Алекперова (Азербайджан)
 14. Мишель Бойко (Израиль)
 15. Прощай, молодость (Россия)

Программа фестиваля 
В рамках концертной части конкурса на сцене выступили многие популярные российские и украинские артисты: дуэт Потап и Настя Каменских, Доминик Джокер, Иван Дорн, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Валерия, Джамала и многие другие.

Интересные факты 
 Это первый конкурс «Детская Новая волна», на котором одна из премий была поделена между участниками.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса «Детская Новая волна» 

2013 год в музыке
Детская Новая волна